Bjarne Aaslid (1902 - 1956) – politico norvegese
 Flore Singer Åslid (1972 - 2016) – antropologa norvegese